Montezuma může být:

 Moctezuma I. († 1469) – aztécký vládce v letech 1440–1469
 Montezuma II. († 1520) – aztécký panovník v letech 1502–1520
 Montezuma (Mysliveček) – opera Josefa Myslivečka o Montezumovi II.
 Montezuma (Ferrero) – opera Lorenza Ferrera (premiéra 2005 v Praze)